Конфессионим ( — испове́дание +  — имя, название) — коллективное имя, название сообщества людей, придерживающихся определённого религиозного учения.

Конфессионим как государствообразующий фактор 
В Средние века конфессионим во многих европейских и азиатских государствах служил основой государственной идентичности, как, например, в исламских теократических государствах — халифатах, и в Папской области.

Дмитриев М. В., на основе анализа текста «Новой повести о преславном Росийском царстве и великом государстве Московском» указывает, что в Русском царстве основой государственной идентичности выступал конфессионим «православные», а не этноним «русские».
В «Новой повести о преславном Российском царстве и великом государстве Московском», созданном в острейший период войны с Польшей и Великим княжеством Литовским, ключевыми элементами дискурса «этнического»/«этно-национального» самосознания оказываются царство/государство русское/российское (политоним), Русская земля (топоним), православная вера/христианство/«православные» (конфессионим), но никак не «русский народ» или «русские». Автор обращается к «преименитаго великого государства матере градовом Росийскаго царства православным християном, всяких чинов людем, которые ещё душь своих от Бога не отщетили и от православные веры не отступили… паки хотят за православную свою веру стояти до крове» — и именно такие обороты постоянно повторяются: речь идёт о Руси как религиозной, а не этнической общности. «Новая повесть» — вполне репрезентативный и характерный для русской культуры XVII века памятник, и он отражает давно установленную особенность старомосковских дискурсов «протонациональной» идентичности — они апеллируют к религии, государственности, территории, но не к этносу.

Конвертация конфессионимов 
Некоторые конфессионимы в определённых ситуациях могут переходить в соционимы, политонимы и этнонимы, и обратно.

Соционим «крестьяне» образован от конфессионима «христиане». Этноним «иудеи» (), ставший в эпоху Второго Храма (516 до н. э. — 70 н. э.) самоназванием еврейского народа наряду с древним самоназванием Израиль (), после падения Иудейского царства () в 70 н. э. и рассеяния евреев среди народов иной веры начал восприниматься как конфессионим.

По мнению Д. М. Исхакова в русских источниках XIV—XV вв. конфессионим бесермены имел социальное значение, то есть фактически являлся соционимом.
В более раннем термине «бесермены» (от «мусульмане») можно видеть конфессионим, но применённый по отношению к трудовому народу (аналог — русское «крестьяне» от «христиане»).

Согласно выдвинутой В. В. Напольских гипотезе, появление конфессионима бесермены способствовало выделению первоначально чисто конфессиональной и социальной группы, и позже, в период кипчакизации населения бывшей Волжской Булгарии, этот термин мог уже использоваться в качестве этнонима, обозначающего потомков булгар (булгарской знати) в отличие от кипчаков-татар и других этнических групп. В настоящее время слово бесермены потеряло всякое религиозное значение и используется в качестве этнонима православного финно-угорского народа бесермяне, проживающего на северо-западе Удмуртии.
Единственной на сегодняшний день приемлемой этимологией самоназвания бесермян (бесерман) является гипотеза о том, что оно происходит от тюркского слова *busurman / *büsürmen, которое, в конечном итоге, восходит к арабской лексеме, означающей «мусульманин» [1].

Происхождение целого ряда современных этносов связано с конфессиональными сообществами, как ставшие отдельным этносом китайцы-мусульмане (дунгане) или славяне-мусульмане в Боснии
.

Многие езиды считают себя самостоятельным народом, а не частью курдского этноса. Представители религиозных сообществ молокан и духоборов также называют себя отдельными этносами:
Выявление их этнической принадлежности серьёзно затруднено тем, что они считают слово «молокане» не конфессионимом, а этнонимом, заявляя, что молокане есть «малая нация». Кстати, такое же понимание своему названию придают и духоборы. Многонациональный их состав также способствовал созданию атмосферы национальной терпимости. Более того, он приводил к тому, что руководители секты стремились объединить своих приверженцев не только на основе религиозного культа и единой обрядности, уравнения имущества, но и регламентацией одежды, приведшей к формированию единообразного духоборческого костюма. Людей другой этнической принадлежности обучали русскому языку, на котором велось богослужение. В итоге все эти меры приводили к дифференциации окружающего мира на «своих»-духоборцев и «чужих»-недухоборцев. Конфессионим «духобор» («духоборец») приобретал значение этнонима.

Конфессионим «караимы» с IX века обозначал религиозную группу. В связи с религиозной дискриминацией при царе, «борьбой с религиозными заблуждениями» при советской власти, и особенно с нацистскими преследованиями, он стал восприниматься и как этноним. Схожая ситуация с конфессионимом «керәшеннәр» (в русской огласовке — кряшены), который в татарском языке синонимичен словам «крещёные» () и «христиане» (), хотя не все кряшены являются православными христианами, как и не все православные татары относят себя к кряшенам.
Самоназвание представителей этноконфессионального сообщества кряшен первоначально представляло собой только конфессионим, ибо «кряшен», в понимании народа, всегда было синонимично понятию «христианин».
Ведь кряшенами считала и считает себя довольно многочисленная группа т. н. «некрещеных татар», или молькеевских кряшен (Воробьев, 1929). В то же время многие представители татар, принявших христианство, никогда не называли себя кряшенами. Нельзя сбрасывать со счетов и того факта, что большинство кряшен «советских поколений» не имело возможности креститься в церквях и тем не менее продолжает считать себя кряшенами. А разве можно называть кряшенами миллионы потомков татар, в разное время действительно принявших христианство, но уже давно обрусевших?
Среди кряшен распространена точка зрения, что они представляют собой самобытный тюркский этнос, имеющий собственный язык, орфографию, культуру и историю.
В начале 20 в. этноконфессиональная общность крещённых татар состояла из групп, у которых самоназвание кряшен (у некоторых, как, например, у нагайбаков, другие этнонимы) прочно закрепилось. Об устойчивости данной общности свидетельствует факт её выделения во время переписей 1920 и 1926 в качестве самостоятельной этнической единицы — народности…
В 1990-е гг. наметилась тенденция к возрождению духовной жизни крещённых татар, основанная на традициях исповедования православия; её проявлениями стали создание в 1990 «Этнографического культурно-просветительского объединения кряшен», созыв в 2001 ряда конференций, съездов крещённых татар (с принятием «Декларации о самоопределении кряшен как этноса»). Однако выдвинутые радикально настроенными лидерами крещённых татар лозунги о самоопределении в ходе переписи 2002 поддержало не более 1/10 части крещённых татар.

Приказом руководителя Федеральной службы государственной статистики Министерства экономического развития Российской Федерации А. Е. Суринова от 27.01.2010 г. № 74 «Об утверждении нормативно-справочных документов для автоматизированной обработки материалов Всероссийской переписи населения 2010 года и подведения её итогов по вопросу 7 и вопросам раздела 9 Переписного листа формы Л» в алфавитный перечень возможных вариантов ответов населения для кодирования ответов на вопрос 7 Переписного листа формы Л «Ваша национальная принадлежность» включены национальности кряшены (код 78), кряшены-русские (код 821), кряшены-татары (код 822), молокане (код 262), духоборцы (код 259), духоборы (код 260).

Интересные факты 
Среди крестьянского сословия казанских татар вплоть до начала XX века более популярным самоназванием был конфессионим «мусульмане» нежели этноним «татары».
Источники свидетельствует в пользу того, что тюрко-мусульманская элита и незнатное население Волго-Уральского региона долгое время использовали для самообозначения различающиеся самоназвания: первые — «татары», вторые — «мусульмане» (отметим, что и те, и другие придерживались мусульманской религии).

Это объясняется особенностями этнической ситуации в Казанском ханстве и Казанском крае.
Так называемые ясачные чуваши — бесермены локализовывались на основной территории Казанского ханства, исповедовали ислам и в XV—XVI вв. говорили на татарском языке. Их численность значительно превосходила собственно «татарскую» часть господствовавшего в ханстве этноса.

Распространение этнонима «татары» на поволжских мусульман связывается с деятельностью татарского просветителя Ш. Марджани и других представителей татарской интеллигенции рубежа XIX—XX веков:
Марджани выступает категорически против подмены этнонима конфессионимом, заявляя: "Какая жалость! Между наименованиями (татарин и мусульманин) такая же большая разница, как расстояние между Нилом и Ефратом! О ничтожный! Если бы твой религиозный и национальный недруг не знал другого твоего наименования, кроме имени «мусульмане», он бы тебя возненавидел как «мусульман». И он восклицает: «Кто же ты, если не татарин?» (Мәрҗани. Б. 43). Ясно, что Ш. Марджани уже сделал выбор в пользу современного типа идентичности, основанного на этничности.

Нехристианизированные и неисламизированные чуваши, придерживающиеся традиционных верований, называются «тĕне кĕмен чăвашсем», что в дословном переводе с чувашского означает «чуваши не вошедшие в религию», «нерелигиозные чуваши», «чуваши, которые вне религии», а чуваши, принявшие ислам называются «татарами» (тутара тухнă), так как в чувашском языке слово «татары» синонимично конфессиониму «мусульмане».
Чувашенин, принявший мухаммеданство, уже стыдится именоваться чувашенином и говорить по-чувашски, а называет себя татарином. «Я не чувашенин, то есть не язычник», мыслит он: «я татарин, то есть правоверующий». Такое отожествление мухаммедовой веры с понятием «татарин» объясняется, вероятно, тем, что при хане Узбеке мухаммеданство в Золотой Орде было объявлено господствующей религией, и татары-монголы в большом количестве приняли его, так что после этого «ислам» сталъ отожествляться с именем «татарин».

Для именования марийцев, придерживающихся традиционных верований, используется конфессионим «чимари́й», что в дословном переводе с марийского означает «настоящий мужчина», «настоящий мариец».

См. также 
 Этноним
 Соционим
 Политоним
 Культуроним
 Религиозное расслоение
 Каста

Примечания 

Религия
Социология